Il doppio del torneo di tennis Contrexéville Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego del Río e Martín Rodríguez che hanno battuto in finale Álex López Morón e Jairo Velasco, Jr. 7-6, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Olivier Delaître /  Jean-Philippe Fleurian (quarti di finale)
 Kris Goossens /  Tom Vanhoudt (semifinali)

 Andrej Čerkasov /  Udo Plamberger (quarti di finale)
 Diego del Río /  Martín Rodríguez (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Contrexéville Challenger 1998